Raids est une commune française, située dans le département de la Manche ;
 Raids, un magazine français consacré aux forces armées ;